Lindfield, un village du Mid Sussex en Angleterre ; 
 Lindfield, une banlieue de Sydney.